Хасан — станция Владивостокского региона Дальневосточной железной дороги, единственный пограничный переход сети РЖД с КНДР. Названа по одноимённому посёлку.

История 
В целях освоения природных ресурсов южного Приморья и защиты его границ от японских интервентов в 1938 году началось строительство железнодорожной линии от станции Барановский до населенного пункта Краскино протяженностью 190 км. Строительство было закончено в 1941 году. После окончания Великой Отечественной войны линия Барановский-Краскино была продолжена до государственной границы с КНДР и её общая протяженность составила 238 км. Конечным пунктом линии стала станция Хасан (рядом находится озеро Хасан). Станция Хасан была открыта для работы 28 сентября 1951 года. Она недолго оставалась тупиковой: через реку Туманган, по фарватеру которой проходит государственная граница, был построен временный деревянный мост, и уже в 1952 году в Корею прошли первые рабочие поезда. Временный деревянный мост не обеспечивал перевозку возрастающего грузопотока, поэтому в 1959 году совместными усилиями строителей обеих стран был построен мост с металлическими пролетными строениями на каменных устоях, получивший название «Мост Дружбы». Он сдан в эксплуатацию 9 августа 1959 года.

До 2011 года ширококолейный путь пролегал только до станции Туманган, где располагается пункт перестановки колёсных пар.

В 2011 году ширококолейный участок «Хасан — Наджин» был восстановлен, по линии прошёл пробный поезд.

Описание 

Станция состоит из 6 путей, все неэлектрифицированные. Два тупиковых пути могут принимать поезда, следующие из Уссурийска, остальные пути в южной горловине пересекают трансграничный мост через реку Туманная. Въезд на мост с российской стороны закрыт, у южной горловины станции стоит пограничная стела с гербами России и КНДР.

Деятельность 

По параграфу станция может принимать и отправлять контейнеры массой до 20 тонн, а также небольшие грузовые отправления.

На станции производится таможенный контроль пассажиров поезда № 651/652, курсирующего по маршруту Уссурийск — Туманган. В составе этого поезда на участке Уссурийск — Хасан курсируют беспересадочные вагоны Москва — Пхеньян, Пхеньян — Хабаровск северокорейского формирования и Туманган — Москва российского формирования.  Проезд в данных вагонах по корейской территории разрешён только гражданам КНДР, работающим в России, и организованным группам туристов, следующих до станции Туманган с последующим переездом в Насон на автобусах. Проезд в вагонах сообщением «Москва — Туманган» российского формирования по территории России доступен всем без каких-либо ограничений. Однако билетов до станции Хасан в свободной продаже нет, так как посёлок является пограничной зоной, и для его посещения требуется специальное разрешение от пограничной службы.

Станция во внешней политике 

Станция являлась первым российским пунктом на пути следования бронепоезда руководителя КНДР Ким Чен Ира во время его официальных визитов в Россию в 2001 и 2011 годах.

Примечания

Ссылки 
 Хасан в «Транслогисте»
 Заметка о станции Хасан
 Расписание поездов по станции Хасан

Станции Владивостокского региона Дальневосточной железной дороги